Jeremy Van Hoof (né le  à Lindsay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir été repêché par deux clubs de la Ligue nationale de hockey, il commença sa carrière professionnelle avec les Ice Pilots de Pensacola dans la ECHL. Il ne parvint pas à rejoindre la Ligue nationale de hockey, jouant entre autres dans la Ligue américaine de hockey puis dans la Ligue centrale de hockey.

Il joua aussi deux saisons avec le HC Fassa en Italie avant de se joindre au High1 au Japon en 2009-2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||67 d'Ottawa ||LHO ||54 ||0 ||13 ||13 ||46 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|1999 ||67 d'Ottawa ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|1999-2000 ||67 d'Ottawa ||LHO ||66 ||4 ||14 ||18 ||71 ||11 ||1 ||0 ||1 ||12
|- 
|2000 ||67 d'Ottawa ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2000-2001 ||67 d'Ottawa ||LHO ||65 ||1 ||14 ||15 ||49 ||20 ||3 ||4 ||7 ||27
|- 
|2001-2002 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||72 ||2 ||14 ||16 ||86 ||3 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|2002-2003 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||66 ||4 ||5 ||9 ||51 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2002-2003 ||Falcons de Springfield ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||64 ||1 ||14 ||15 ||42 ||5 ||1 ||0 ||1 ||11
|- 
|2003-2004 ||Bears de Hershey ||LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||Chiefs de Johnstown ||ECHL ||59 ||3 ||16 ||19 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Inferno de Columbia ||ECHL ||13 ||0 ||0 ||0 ||13 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2005-2006 ||Bombers de Dayton ||ECHL ||66 ||5 ||16 ||21 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HC Fassa ||Série A ||32 ||4 ||5 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||64 ||4 ||19 ||23 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HC Fassa ||Série A ||50 ||10 ||13 ||23 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||High1 ||Asia League ||35 ||4 ||32 ||36 ||40 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2010-2011 ||Warriors d'Akwesasne || ||12 ||3 ||1 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Guildford Flames ||EIPHL ||3 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||15 ||1 ||3 ||4 ||10 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 ||Warriors d'Akwesasne ||FHL ||43 ||7 ||27 ||34 ||26 ||3 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
| 2013-2014 || Flyers de Gander ||  || 11 || 1 || 2 || 3 || 14 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1981
Naissance à Lindsay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur néerlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur de l'Inferno de Columbia
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
Joueur du High1
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du HC Fassa
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace